Пекарська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Пекарська вулиця — вулиця в місті Біла Церква Київської області.
 Пекарська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Пекарська вулиця — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Пекарська вулиця — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Пекарська вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці